Die Saison 2002/03 der Volleyball-Bundesliga begann am 5. Oktober 2002 und endete am 20. April 2003. Der SCC Berlin wurde zum zweiten Mal Deutscher Meister.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:
TSV Bad Saulgau
SCC Berlin
Volley Dogs Berlin
evivo Düren
VfB Friedrichshafen
VV Leipzig
Maoam Mendig
Moerser SC
TSV Unterhaching
VC Olympia Berlin
SV Bayer Wuppertal

Als Titelverteidiger trat der VfB Friedrichshafen an. Aus der zweiten Liga kamen der TSV Bad Saulgau, die Volley Dogs Berlin und der Moerser SC. Beim VC Olympia spielte die Junioren-Nationalmannschaft „außer Konkurrenz“, weil sie von den Play-off-Spielen und der Entscheidung im Abstiegskampf ausgeschlossen war.

Saisonverlauf 
In der Hauptrunde kassierte Friedrichshafen seine einzige Niederlage beim 2:3 in Unterhaching. Der TSV erreichte am Ende den dritten Tabellenplatz hinter dem SCC Berlin, der zuhause lediglich gegen den Titelverteidiger verlor. Hinter diesem Trio platzierte sich mit jeweils zehn Punkten Rückstand Düren und Wuppertal. Außerdem qualifizierte sich Mendig für die Play-offs. Moers blieb auswärts sieglos und musste nach einem Relegationsturnier gegen die Volley Dogs und Eltmann absteigen.

Im Viertelfinale konnten sich Wuppertal und Unterhaching mit jeweils zwei Siegen im Best-of-three durchsetzen und trafen im Halbfinale auf die gesetzten Mannschaften des SCC und VfB. Während Unterhaching nach drei Spielen an Berlin scheiterte, sorgte Bayer für das Aus des Titelverteidigers. Friedrichshafen sicherte sich nach fünf Meistertiteln in Folge den dritten Rang. Nachfolger des VfB wurden die Charlottenburger, die zum zweiten Mal nach 1993 Deutscher Meister wurden.

Statistik

Hauptrunde

Play-offs

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
 Play-offs Männer 2003 (PDF-Datei; 436 kB)
 Ranglisten 2003 (PDF-Datei; 376 kB)

2002/03
Volleyballsaison 2002/03